

Бураново — село, Калманський район, Алтайський край
 Бураново — село, Малопургинський район, Удмуртія
 Бураново — село, Тогульський район, Алтайський край
 Бураново — село, Усть-Калманський район, Алтайський край